Juventus, palabra latina para «juventud», puede estar haciendo referencia a:

Mitología
 Juventas, diosa romana, personificación de la juventud.

Deporte
 Juventus de Turín, club de fútbol italiano, de la ciudad de Turín. Puede referirse también a:
 Juventus Organizzazione Sportiva Anonima, sociedad mercantil polideportiva italiana de la ciudad de Turín y activa desde 1923 hasta 1943.
 Juventus de Turín (femenino), sección de fútbol femenino del club Juventus, activo desde 2017.
 Juventus U-23 segundo equipo de fútbol masculino del club Juventus, activo desde 2018.
 Nuoto Juventus, sección de natación y clavados del club deportivo Juventus, activo desde 1941 hasta 1946.
 Tennis Club Juventus, sección de tenis del club polideportivo Foot-Ball Club Juventus, activo desde 1923 hasta 1949.
 Club Social y Deportivo Juventus, club de fútbol ecuatoriano, de la ciudad de Esmeraldas.
 Club Deportivo Juventus, desaparecido club de fútbol chileno, de la ciudad de Santiago de Chile.
 Clube Atlético Juventus, club de fútbol brasileño, de la ciudad de São Paulo.
 Juventus (Orange Walk), club de fútbol beliceño de la ciudad de Orange Walk.
 Juventus Corazón, club de fútbol peruano de la ciudad de Majes, en el departamento de Arequipa.
 Juventus de Managua, club de fútbol nicaragüense de la ciudad de Managua.